Die SA Tennis Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar bis 6. Februar 2011 in Johannesburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Santiago de Chile die Movistar Open sowie in Zagreb das PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die Movistar Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Feliciano López, er schied in diesem Jahr jedoch schon in der ersten Runde aus. Kevin Anderson gewann in drei Sätzen im Finale gegen Somdev Devvarman und sicherte sich vor heimischen Publikum seinen ersten ATP-Titel. Im Doppel waren Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht an. Im diesjährigen Finale setzen sich James Cerretani und Adil Shamasdin gegen die topgesetzten Scott Lipsky und Rajeev Ram durch und gewannen somit ihren ersten gemeinsamen ATP-Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 31. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Johannesburg